#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2015/2016